Der Super-G der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2018 fand am 17. Februar 2018 um 12:00 Uhr Ortszeit (4:00 Uhr MEZ) im Jeongseon Alpine Centre statt. Die Goldmedaille gewann die Tschechin Ester Ledecká vor Anna Veith aus Österreich und Tina Weirather aus Liechtenstein.

Ergebnisse

Weblinks 
 

Super-G Frauen
Frauenskiwettbewerb
Sportveranstaltung in Jeongseon